Хромат цезия(II) — неорганическое соединение, соль металла цезия и хромовой кислоты с формулой CsCrO, жёлтые кристаллы, растворимые в воде.

Получение 

 Растворение оксида хрома(VI) в растворе гидроксида цезия:

Физические свойства 

Хромат цезия(II) образует жёлтые кристаллы
ромбической сингонии, 
пространственная группа P nam, 
параметры ячейки a = 0,8363 нм, b = 1,1135 нм, c = 0,6226 нм, Z = 4.

Хорошо растворяется в воде.

Литература 
 
 

цезия